Park Dolinka Służewska
 Ulica Dolina Służewiecka w Warszawie